Geometr je:
 člověk provozující geometrii
 (zastarale) geodet